Los Altos puede referirse a:

 Los Altos, localidad de la Provincia de Catamarca, Argentina;
 Los Altos, zona geográfica de la Provincia de Córdoba, Argentina;
 Los Altos, municipio de España;
 Los Altos, antiguo nombre de Altos, localidad de Paraguay;
 Los Altos, estado de la República Federal de Centro América;
 Los Altos, ciudad de California (Estados Unidos);
 Los Altos, pequeña localidad de Texas (Estados Unidos);
 Los Altos de Chiapas, región en el estado de Chiapas (México).